Miejscowości w USA:
 San Francisco – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Francisco
 San Francisco – miejscowość w stanie Kolorado
 San Francisco – miejscowość w stanie Nowy Meksyk
 San Francisco – miejscowość w stanie Teksas
Gminy w USA:
 San Francisco (ang. San Francisco Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Francisco (ang. San Francisco County) – w stanie Kalifornia
Góry w USA:
 San Francisco Peaks – wzgórza w stanie Arizona
Inne miejscowości:
 San Francisco – miasto w Argentynie
 5 miejscowości na Filipinach
 San Francisco – miejscowość w prowincji Argusan del Sur
 San Francisco – miejscowość w prowincji Cebu
 San Francisco – miejscowość w prowincji Quezon
 San Francisco – miejscowość w prowincji Southern Leyte
 San Francisco – miejscowość w prowincji Surigao del Norte
 2 miejscowości w Gwatemali
 San Francisco – miasto w departamencie Petén
 San Francisco Zapotitlán – miasto w departamencie Suchitepéquez

 3 miejscowości w Hondurasie
 San Francisco – miejscowość w departamencie Atlántida
 San Francisco – miejscowość w departamencie Lempira
 San Francisco de Opalaca
 3 miejscowości w Kolumbii:
 San Francisco – miejscowość w departamencie Antioquia
 San Francisco – miejscowość w departamencie Putumayo
 San Francisco – miejscowość w departamencie Cundinamarca
 San Francisco – miasto w Kostaryce
 San Francisco – miasto w Panamie
 San Francisco – miasto w Portoryko
 San Francisco Gotera – miasto w Salwadorze
 San Francisco Menéndez – miasto w Salwadorze

Okręty:
 USS „San Francisco” – trzy okręty amerykańskie o tej nazwie

Filmy:
 San Francisco – film z 1936 roku, w reżyserii Woody’ego S. Van Dyke’a
 San Francisco – film krótkometrażowy z 1980 roku

Muzyka:
 San Francisco – singiel grupy Cascada z 2011 roku.

Metro i kolej:
 San Francisco – stacja metra w Madrycie
 San Jerónimo – stacja kolejowa w Sewilli, w Hiszpanii